Дербенд або Дарбанд, по-перськи - «зачинені двері»:

 Дербенд - район на півночі Тегерана, в складі 1-го муніципального округу (Шеміранат)
 Дербенд (Керман, Іран) - місто в провінції Керман (Іран)
 Дербенд (Лурестан, Іран) - місто в провінції Лурестан (Іран)
 Дарбанд (печера) - археологічний пам'ятник нижнього палеоліту в провінції Гілян

Також Дербенд використовується як (застарілий) варіант назви міста Дербент.

 Дербенд - третя династія Шірваншахів
 Дербендсер - озеро в Ірані

Див. Також 
 Дербент (значення)